Хао (, Bow Island, остров Лука) — атолл в центральной части архипелага Туамоту (Французская Полинезия) примерно в 920 км к востоку от острова Таити.

География 
Хао имеет одну из крупнейших во Французской Полинезии лагуну. В суше, окружающей лагуну, имеется всего лишь один проход, пригодный для лодок и небольших кораблей.

История 
Остров был открыт испанским мореплавателем родом из Португалии Педро Фернандесом Киросом, назвавшим атолл . 23 марта 1768 года на Хао побывал французский путешественник Луи Антуан де Бугенвиль, а позднее и английский путешественник Джеймс Кук. В июле 1820 года остров (известный как остров Лука или Bow) посетила первая русская антарктическая экспедиция. На острове были кокосовые рощи и вооруженные пиками островитяне.

Атолл Хао в прошлом был передовой базой тихоокеанских испытаний ядерного оружия Францией. Основные объекты инфраструктуры были построены в 1963—1965 годах: аэродром, пятнадцатикилометровая дорога, жилые дома, резервуары пресной воды и лаборатории. Центр слежения за испытаниями ядерного оружия был демонтирован 1 августа 1998 года.

Административное деление 
Является административным центром коммуны, включающей также округа Аману и Херехеретуэ.
Острова Хао, Ахунуи, Ненгоненго, Мануханги, Параоа, Аману, Рекарека, Тауэре, Херехеретуэ, Ануанураро Ануанурунга и Нукутепипи образуют коммуну Хао, которая входит в состав административного подразделения Туамоту-Гамбье.

Население 
Крупнейшее поселение — деревня Отепа, расположенная на моту в северной части атолла примерно в 3,5 км от островного аэродрома. В настоящее время одним из основных занятий местных жителей стало выращивание и вылов жемчуга.

См. также 
 Список островов Французской Полинезии

Ссылки 

 Информация об атолле 
 Информация об атолле 
 
 Фотографии Хао 

Туамоту
Атоллы
Коммуны Французской Полинезии